

Presentación previa 
Dennis Novikov y Julio Peralta eran ellos defensores del título, Julio Peralta decidió no participar este año.

Scott Lipsky y Leander Paes ganaron el título tras derrotar en la final Máximo González y Leonardo Mayer.

Cabeza de serie 

 ' Scott Lipsky /  Leander Paes (Campeones)
  Matt Reid /  John-Patrick Smith (Primera ronda)

<ol start=3>
  Máximo González /  Leonardo Mayer ''(Finalistas)
  Peter Polansky /  Neal Skupski ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tallahassee 2017